Добровольная служба  — многозначный термин:

В вооружённых силах 
 Добровольные вооружённые силы — вооружённые силы стран мира, формируемые на добровольной основе.
 Добровольная служба с целью поддержания мира.
 Лицо, добровольно поступившее на военную службу

В общественной жизни 
 Волонтёрство — синоним добровольной службы.

См. также 
 Доброволец
 Добровольная народная дружина
 Добровольная пожарная охрана